Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1961 du championnat national de tennis des États-Unis qui est disputé du 1 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Darlene Hard bat Ann Haydon-Jones en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Margaret Smith et Angela Mortimer.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1961
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en septembre 1961